Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Олена Весніна.

Меган Шонессі виграла титул, перемігши у фіналі Анну Смашнову з рахунком 1–6, 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Луціє Шафарова (1-ше коло)
  Софія Арвідссон (1-ше коло)
  Сібіль Баммер (1-ше коло)
  Лурдес Домінгес Ліно (півфінал)

Сітка

Посилання 
Draw 

Forest Hills Tennis Classic
2006